Berolina è il nome in latino medievale della città di Berlino, e può essere riferito a diversi significati:

 Berolina – figura allegorica considerata la personificazione della città di Berlino
 422 Berolina – asteroide della fascia principale
 FSV Berolina Stralau – squadra di calcio della città di Berlino, fondata nel 1901
Berolina – casa di produzione berlinese